Csehország
Olší, település a Brno-vidéki járásban
Olší, település a Jihlavai járásban